Logan MacMillan (né le  à Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il se joint aux Mooseheads de Halifax de la Ligue de hockey junior majeur du Québec au début de la saison 2005-2006 récoltant 18 points en 62 parties. Après sa deuxième saison avec l'équipe, il fut sélectionné par les Ducks d'Anaheim en  lors du repêchage de 2007.

Le , il est échangé par les Ducks aux Flames de Calgary en retour de l'attaquant Jason Jaffray.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 ||Mooseheads de Halifax ||LHJMQ ||62 ||9 ||9 ||18 ||31 ||11 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2006-2007 ||Mooseheads de Halifax ||LHJMQ ||68 ||20 ||35 ||55 ||82 ||12 ||9 ||11 ||20 ||6
|-
|2007-2008 ||Mooseheads de Halifax ||LHJMQ ||46 ||15 ||26 ||41 ||77 ||15 ||3 ||10 ||13 ||20
|-
|rowspan="2"|2008-2009 ||Mooseheads de Halifax ||LHJMQ ||15 ||4 ||6 ||10 ||27 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Océanic de Rimouski ||LHJMQ ||28 ||5 ||16 ||21 ||37 ||13 ||3 ||3 ||6 ||20
|-
|2008-2009 ||Océanic de Rimouski ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||1 ||0 ||1 ||9
|-
|2009-2010 ||Condors de Bakersfield ||ECHL ||30 ||2 ||4 ||6 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Heat d'Abbotsford ||LAH ||7 ||0 ||0 ||0 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Heat d'Abbotsford || LAH ||56 ||5 ||6 ||11 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Grizzlies de l'Utah || ECHL ||47 ||10 ||14 ||24 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Heat d'Abbotsford || LAH ||9 ||0 ||1 ||1 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Dornbirner EC|| EBEL || 54|| 14|| 22|| 36|| 56|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Saryarka Karaganda || VHL || 50|| 7|| 11|| 18|| 46|| 18|| 1|| 2|| 3|| 27
|-
| 2014-2015 || HK Kouban || VHL || 19|| 2|| 1|| 3|| 25|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Saryarka Karaganda || VHL || 14 || 2 || 1 || 3 || 19 || 16 || 2 || 1 || 3 || 20
|-
| 2015-2016 || Nottingham Panthers || EIHL || 45 || 10 || 11 || 21 || 17 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Nottingham Panthers || EIHL || 46 || 3 || 9 || 12 || 6 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Manchester Storm || EIHL || 53 || 3 || 10 || 13 || 19 || -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en juillet 1989
Naissance à Charlottetown
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Ducks d'Anaheim
Joueur des Mooseheads de Halifax
Joueur de l'Océanic de Rimouski
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur du Dornbirner EC
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Nottingham Panthers
Joueur des Grizzlies de l'Utah (ECHL)
Joueur du Saryarka Karaganda